Seelmann-Eggebert ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Seelmann-Eggebert (1859–1915; Emil Paul Seelmann-Eggebert), deutscher Bibliothekar, Philologe und Romanist
 Erich Seelmann-Eggebert (1874–1937), deutscher Jurist, Manager, Autor und Politiker (DNVP), MdL Preußen
 Rolf Seelmann-Eggebert (* 1937), deutscher Journalist und Adelsexperte
 Walter Seelmann-Eggebert (1915–1988), deutscher Radiochemiker
 Walther R. Seelmann-Eggebert (1880–1962), deutscher Jurist
 Wilhelm Seelmann-Eggebert (1849–1940; Wilhelm Emil Seelmann-Eggebert), deutscher Bibliothekar, Philologe und Germanist, siehe Wilhelm Seelmann

Siehe auch:
 Seelmann